Louise (Charpentier), òpera de Gustave Charpentier
 Louise (Mississipí)
 Louise (Texas)